Горланов — русская фамилия.

 Горланов, Геннадий Елизарович (род. 1941) — российский поэт, писатель, краевед, литературовед. 
 Горланов, Кин Николаевич (1924—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Горланов, Сергей Юрьевич (род. 1996) — российский ориентировщик на лыжах.